Вёрдуга:

 Вёрдуга — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Вёрдуга — река в России, приток Плюссы.